Weston:

 
 Weston — метеорит-хондрит.
 Weston — референсный композитор протокола Wayland

Вестон:

Топонимы:
 Вестон () — округ в штате Вайоминг (США).
 Вестон () — город в штате Западная Виргиния (США), окружной центр.
 Вестон ()  — город в штате Коннектикут (США).
Фамилия, известные носители:
 Вестон, Рэнди (, 1926—2018) — американский джазовый пианист и композитор.
 Вестон, Эдвард (, 1850—1936) — американский химик, изобретатель и предприниматель.

См. также 
 Уэстон